Henryk Sobolewski (ur. 1898) – major piechoty Wojska Polskiego, inwalida wojenny, kawaler Virtuti Militari, odznaczony Medalem Niepodległości
 Henryk Sobolewski (1939–2009) – polityk, samorządowiec, prezydent Koszalina

Przypisy